A Horse with No Name ist

 ein Lied von America (Band)
 ein Lied von First Light (Band)
 ein Film mit Alex Price (Schauspieler)